Het ATP-toernooi van Amsterdam 1997 (met de officiële naam Grolsch Open 1997) werd van 28 juli tot en met 3 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

In de enkelspelfinale versloeg de Tsjech Ctislav Doseděl de Spanjaard Carlos Moyà. In de dubbelspelfinale was het Australisch/Ecuadoraanse duo Paul Kilderry/Nicolás Lapentti te sterk voor het Australisch/Tsjechische koppel Andrew Kratzmann/Libor Pimek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 5 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Carlos Moyà
| RD1-score1-1=64
| RD1-score1-2=65
| RD1-score1-3=7
| RD1-score1-4=2
| RD1-team2= Ctislav Doseděl
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=64
| RD1-score2-4=6
}}

Bovenste helft

| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Costa
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Sánchez
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-team02= H Gumy
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=65
| RD2-team03= M Filippini
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-team04= K Alami
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=0
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= H Arazi
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=67
| RD2-team06= C Doseděl
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=7
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J van Lottum
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=65
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= J Sánchez
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=1
| RD3-team02=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam